echte breedborst
 gewone breedborst
 ovale breedborst